Engelbert III van der Mark (bisschop) (1304-1368), prins-bisschop van Luik (1345-1368), aartsbisschop van Keulen (1364-1368)
Engelbert III van der Mark (graaf) (1333-1391), graaf van Mark-Altena (1347-1391)